Der große Stromausfall steht für

den Film Der große Stromausfall – Eine Stadt im Ausnahmezustand
den Film 380.000 Volt – Der große Stromausfall